Берре — фамилия. Известные носители:

 Берре, Марсель (1882—1957) — бельгийский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.
 Берре, Энрико (род. 1992) — итальянский фехтовальщик-саблист, чемпион мира.